Cospedal puede referirse a:

Divisiones administrativas
 Cospedal (San Emiliano), localidad del municipio de San Emiliano en la provincia de León.

Apellido
 Antonio María de Cospedal y Tomé (Valladolid, 1855), doctor en medicina y cirujano español, procurador en las Cortes Españolas, presidente de la Sociedad Ginecológica Española, fundador de la Sociedad Terapéutica Española, vicepresidente y presidente de la Real Academia Nacional de Medicina.

 Nicasio de Cospedal y Jorganes, alcalde de Santander (1923-1924).

 María Dolores de Cospedal García (Madrid, 1965),  jurista y política española, ministra de Defensa, secretaria general y presidenta del Partido Popular de Castilla-La Mancha, presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.